Електро́д може означати:

 Електрод — це електричний провідник, який має електронну провідність і знаходиться в контакті з іонним провідником — електролітом (іонною рідиною, іонізованим газом, твердим електролітом).
 Скляний електрод — частина різних хімічних вимірювальних і аналітичних приладів.
 Скляний електрод — елемент аналітичної апаратури, що знаходиться у безпосередньому контакту із середовищем, і потенціал якого залежить від концентрації іонів у навколишньому розчині.
 Скляний мікроелектрод — скляна мікропіпетка, використовувана в електрофізіології для вимірювання електричного потенціалу клітинних мембран. Не слід плутати зі субтильними моделями скляного іонометричного електрода (див. вище).
 Зварювальний електрод — металевий або неметалевий стрижень з електропровідного матеріалу, призначений для підведення струму до зварювального виробу.

Див. також 
 Електрод — ім'я персонажа вигаданого всесвіту покемонів.